Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Grabb e Richey Reneberg erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 7–6, 6–3 contro Patrick McEnroe e Jonathan Stark.

Teste di serie
Tutte le 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Danie Visser (secondo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (semifinali)

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale) 
 Steve DeVries /  David Macpherson (secondo turno) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno) 
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1992
ATP Tour 1992